Leskien ist der Familienname folgender Personen:

 August Leskien (1840–1916), deutscher Indogermanist und Slawist
 Hermann Leskien (1939–2021), deutscher Bibliothekar
 Jürgen Leskien (* 1939), deutscher Schriftsteller und Entwicklungshelfer
–